Заднево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заднево — агрогородок в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Заднево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Заднево — деревня в Бережковском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.
 Заднево — деревня в Вындиноостровском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.
 Заднево — деревня в Усадищенском сельском поселении Волховского района Ленинградской области.
 Заднево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 За́днево — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Заднево — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Заднево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Заднево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Заднево — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Заднево — деревня в Глебовском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
Заднево — до 1961 г. название деревни Лозовая в Алексинском районе Тульской области.